Lyons Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lyons Township (Illinois)
 Lyons Township (Iowa)
 Lyons Township (Michigan)
 Lyons Township (Lyon County, Minnesota)
 Lyons Township (Wadena County, Minnesota)
 Lyons Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Lyon Township